Чемпионат Европы по футболу 1994 среди юношей до 16 лет — двенадцатый розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в Ирландии с 26 апреля по 8 мая 1994 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом впервые стала сборная Турции.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 41 команда выявила 15 из них, которые прошли в финальную часть плюс сборная Ирландии — хозяйка турнира.

Города и стадионы

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1994 году
Спорт в Ирландии в 1994 году
Апрель 1994 года
Май 1994 года
Чемпионаты Европы в Ирландии
футбол юноши
Международные соревнования по футболу в Ирландии